«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» — державний вищий навчальний заклад України.

Історія і сучасність 

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну заснований як «архітектурно-будівельний технікум» 26 вересня 1933 року наказом № 847 Наркомату важкої промисловості СРСР.

Спеціалізація та спеціальності 

Список спеціальностей:
 економіка та підприємництво;
 будівництво та архітектура;
 енергетика та енергетичне машинобудування;

Примітки

Посилання 

Навчальні заклади Харкова
Коледжі України
Будівельні навчальні заклади